81-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 21—22 января 1984 года в Ларвике (Норвегия).

Итоговое положение 

* NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1984
1984 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1984 года
Спорт в Норвегии в 1984 году
Ларвик
Чемпионаты Европы в 1984 году
Чемпионаты Европы в Норвегии